Karangmojo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,58, long 109,58), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 112,20), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 111,46), 
 Kecamatan Karangmojo (distrikt i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Karangmojo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,44), 

Robotskapade Indonesienförgreningar